Сегрі () — муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Ендр
 Сегрі () — муніципалітет у Франції, у регіоні Пеї-де-ла-Луар, департамент Сарта